Виктор Яблонский:
 Яблонский, Виктор Викторович (род. 1970) — советский, украинский и российский футболист, тренер.
 Яблонский, Виктор Петрович (урожденный Зайкин; 1897—1941) — русский, советский актёр, поэт.